Кызлар-Караул — топонимы в Ишимбайском районе Башкортостана

 Кызлар-Караул (урочище)
 Кызлар-Караул (гора)